Сіоністський окупаційний уряд